Марко Конатар (Београд, 25. марта 2000) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Железничар из Панчева, на позајмици из Црвене звезде.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Графичар
 Српска лига Београд: 2018/19.

Црвена звезда
 Суперлига Србије: 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 Марко Конатар на сајту Sortitoutsi 

Рођени 2000.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Графичара
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Инђије
Фудбалери Железничара Панчево
Фудбалери Прве лиге Србије
Леви бекови у фудбалу